A német nagydíj volt a 2009-es Formula–2-es bajnokság hatodik futama. A nagydíjat a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán rendezték szeptember 5. és 6. között.

Az első versenyt az első helyről rajtoló Andy Soucek nyerte, megelőzve Mirko Bortolottit és Kazim Vasiliauskast. A második versenyen is a pole pozíciós nyert, aki ezúttal az orosz Mihail Aljosin volt. Mögötte Andy Soucek és Julien Jousse ért célba még dobogós pozícióban.

Első időmérő

Második időmérő

Első verseny

Második verseny

Források

Nemet
Formula–2-es nagydíjak